Az arc nélküli manus magyar animációs filmsorozat, amely egy magyarországi virtuális stúdióban játszódik. Alkotója Pencz Tamás, aki a Való Világ 4. szériájának egyes animációs videóit készítette, majd a VVmini sorozattal folytatta pályafutását. A legnépszerűbb internetes videómegosztó oldalon egyebek mellett fellelhető még a készítő korábbi animációs sorozata, a Zöld Galamb is, melyben közismert vicceket animációs rövidfilmekben mutat be. Maga az Az Arc Nélküli Manus sorozat a Dumaragu nevű YouTube-csatornán, illetve a http://www.dumaragu.com/ weboldalon keresztül érhető el. Mint azt a főhős már több adásban is hangsúlyozta, a Dumaragu az nem egy személynek a neve, hanem a videóblog címe. Az Az Arc Nélküli Manus saját weboldalán és YouTube-csatornáján kívül rendelkezik még Facebook- és Twitter-elérhetőséggel is.

Az arc nélküli manus sorozat rövid idő leforgása alatt rendkívüli népszerűségre tett szert. Mint ahogy a sorozat hivatalos weboldalán is olvasható, a műsor a "hétköznapok mindennapjaiból merít alapot, és éppen arról szól, amiről csak nem szégyenletes (bár olykor még ez sem kritérium)". A sorozat legújabb részeinek bemutatása a műsor hivatalos weboldala szerint ezentúl általában hétfőnként várható, de előfordulhat, hogy ettől eltérő időpontokban teszik közzé.

A sorozat népszerűsége miatt a PC Doki nevű cég Simon főszereplésével készített reklámot, melyet 2012. január 18-án tettek közé YouTube-on (ez a reklám máshol nem jelent meg).

A csatorna 2015 márciusában hivatalosan is befejezte a tartalomgyártást magánügyi okok miatt.

Népszerűsége
A Google Magyarország Blog 2012-es internetes keresési összesítése alapján az online szórakozás kategóriában a Dumaragu végzett az első helyen.

Főszereplő

A szerző 

Az Arc Nélküli Manus sorozat szerzője Pencz Tamás, huszonhét éves animációs filmkészítő. Első animációit húszéves korában készítette, majd később az egyik kereskedelmi tévécsatornán futó valóságshowhoz készített különböző animációs kisfilmeket. Ő az Arc Nélküli Manus szülőatyja. A megszűnés után a Kon-Troll csatornán tűnt fel a karaktere néhány videóban.

Epizódok 
Az elején (2011. október–november) még hetente jelentek meg. 2012-től (amikor a Simon-kapszula elkezdődött) minden hónap egyik péntekjére esett az új rész bemutatása. A sorozat mindegyik részében más maszkot visel, a többi adásban mindig piros maszkban van.

Második évad

Harmadik évad

Negyedik évad

Simon-kapszula epizódok 
Ezekben a miniepizódokban Simon válaszolt a rajongók által feltett furcsa és nem furcsa kérdésekre. Mivel ez Podcast (hangfelvétel), ezért ez gyakrabban jelentkezett, rendszerint minden hétfőn. A századik részben Simon elmagyarázza, hogy mivel a Kapszula sorozat nem érte el célját, befejezi.

Különkiadások

Második évad

KVSzünet 
Ebben a sorozatban egy sárga és egy kék maszkos Simon beszél egymással. Hosszuk általában nem haladja meg az 1 percet. Havonta egyszer, pénteken voltak új részei.

Adáson kívül Epizódok 
Simonnak voltak olyan közleményei, amik nem férnek bele a Dumaragu epizódokba, ezért ilyeneket ezekben a miniepizódokban közölte. Nem megszabott időközönként voltak új részek, amelyek szinte mindig pénteken kerültek fel.

Képsoros 
Időnként megjelent képregények.

Jegyzetek

Források 
 www.dumaragu.com

További információk 
 Trubadúr Magazin: Az arc nélküli manus az ország új hangja
 Interjú Pencz Tamással

Magyar animációs filmek